Boris Viktorovitch Aleksandrov - en russe :  - (né le  à Öskemen en République socialiste soviétique kazakhe et décédé le  à Oufa en Russie) est un joueur professionnel de hockey sur glace soviétique puis kazakh devenu entraîneur. Il évoluait au poste d'ailier droit. Il meurt dans un accident de voiture le . Il est le père de Viktor Aleksandrov.

Carrière de joueur 
En 1972, il commence sa carrière avec le Torpedo Oust-Kamenogorsk dans le championnat d'URSS. Un an plus tard, il intègre l'effectif du CSKA Moscou. Il remporte quatre titres nationaux avec le club de l'armée. Il a également porté les couleurs du SKA Kalinin, du HC Devils Milano et du HC Spartak Moscou. En 1996, il met un terme à sa carrière. Il a joué 400 matchs pour 177 buts en élite russe.

Carrière internationale 
Il a représenté l'URSS au niveau international. Il compte 19 sélections pour 4 buts entre 1975 et 1977. Il a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver de 1976. Il a ensuite été international kazakh.

Trophées et honneurs personnels 
URSS
 1980 : élu sur la meilleure ligne.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1972-73|| Torpedo Oust-Kamenogorsk|| URSS|| || || || || || || || || || 
|-
| 1973-74|| HK CSKA Moscou|| URSS|| || || || || || || || || || 
|- 
| 1974-75|| CSKA Moscou|| URSS|| 33|| 20|| || 20|| || || || || || 
|-
| 1975-76|| CSKA Moscou|| URSS || 35|| 22|| || 22|| || || || || || 
|- 
| 1976-77|| CSKA Moscou|| URSS || 31|| 24|| 17|| 41|| || || || || || 
|-
| 1977-78|| CSKA Moscou|| URSS || 20|| 12|| ||12 || || || || || || 
|- 
| 1978-79|| CSKA Moscou|| URSS || 6|| 3|| 7|| 10|| 9|| || || || || 
|-
| 1979-80|| Spartak Moscou|| URSS || 43|| 22|| 23|| 45|| 52|| || || || || 
|- 
| 1980-81|| Spartak Moscou|| URSS || || 15|| 7|| 22|| 32|| || || || || 
|-
| 1981-82|| Spartak Moscou|| URSS || 14|| 1|| 0|| 1|| 10|| || || || || 
|- 
| 1984-85|| Torpedo Oust-Kamenogorsk || URSS || 34|| 37|| 19|| 56|| 50|| || || || || 
|-
| 1985-86|| Torpedo Oust-Kamenogorsk|| URSS || 54|| 52|| 30|| 82|| 97|| || || || || 
|- 
| 1986-87|| Torpedo Oust-Kamenogorsk|| URSS || 64|| 62|| 50|| 112|| 128|| || || || || 
|-
| 1987-88|| Torpedo Oust-Kamenogorsk|| URSS || 35|| 29|| 29|| 58|| 64|| || || || || 
|- 
| 1988-89|| Torpedo Oust-Kamenogorsk|| URSS || 57|| 56|| 32|| 88|| 68|| || || || || 
|-
| 1989-90|| HC Devils Milano || Serie A|| 29|| 31|| 27|| 58|| 37|| || || || || 
|- 
| 1994-95|| Torpedo Oust-Kamenogorsk || Superliga|| 30|| 14|| 19|| 33|| 18|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1995-96|| Torpedo Oust-Kamenogorsk || Superliga|| || || || || || || || || ||

Références

Voir aussi 

Naissance en novembre 1955
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Entraîneur kazakh de hockey sur glace
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Champion olympique soviétique
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Champion olympique de hockey sur glace
Décès en juillet 2002
Décès à 46 ans
Naissance à Öskemen
Naissance en RSS kazakhe
Décès dans l'oblast de Tcheliabinsk
Attaquant de hockey sur glace
Personnalité inhumée au cimetière Mitinskoe